Eurowings GmbH — немецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Дюссельдорфе. Является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group. До октября 2014 года выполняла внутренние региональные и некоторые европейские рейсы под брендом Lufthansa Regional, после чего начала работать от имени Germanwings.

Узловыми аэропортами авиакомпании являются аэропорты Дюссельдорф и Гамбург.

В октябре 2015 года Lufthansa запустит нового низкотарифного перевозчика, созданного на базе Eurowings путём слияния с Germanwings. После реструктуризации объединенная авиакомпания будет работать под брендом Eurowings и использовать флот и маршрутную сеть Germanwings. Предполагается, что в дальнейшем сеть нового лоу-костера будет расширяться и дальше путём открытия дальнемагистральных рейсов с использованием широкофюзеляжных самолётов. Первой зарубежной базой аэропорта станет аэропорт Вены.

История

Ранние годы 
Компания основана в 1993 году, объединением двух авиакомпаний, базирующихся в Нюрнберге и Дортмунде, 1 января 1994 года начинает совершать полёты. 1 января 2001 года компания Deutsche Lufthansa AG купила 24,9% акций Eurowings. Начиная с марта 2001 года Eurowings становится партнером Lufthansa.

Смена формата

Маршрутная сеть

Флот

Текущий флот 

По состоянию на апрель 2022 года средний возраст воздушных судов авиакомпании составлял 12,0 года. Флот состоит из следующих типов самолётов:

Выведены из эксплуатации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании на немецком языке
 Официальный сайт авиакомпании на английском языке

Авиакомпании Германии
Бюджетные авиакомпании
Lufthansa